Commander steht für:

 Commanding Officer, Führer einer militärischen Einheit
 ein militärischer Dienstgrad bei der Royal Navy und United States Navy, siehe Fregattenkapitän
 eine Rangstufe angelsächsischer Verdienstorden, siehe Komtur (Ordenskunde)
 Norton Commander, Gattungsbegriff für zwei-fenstrige Dateimanager
 Commander (Lied), Popsong von Kelly Rowland aus dem Jahr 2010
 Commander (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke
 Studebaker Commander, ein Pkw-Modell

Siehe auch:
 Commander Keen
 Komander
 Kommandeur